Wheatland désigne :

 Wheatland, village du Québec ;
 Le comté de Wheatland, dans l’Alberta;
 Wheatland, communauté du Manitoba.

 Wheatland, ville de Californie ;
 Wheatland, ville du Dakota du Nord ;
 Wheatland, ville de l’Indiana ;
 Wheatland, ville de l’Iowa ;
 Wheatland, ville du Missouri ;
 Wheatland, ville de l'État de New York ;
 Wheatland, ville du Nouveau-Mexique ;
 Wheatland, ville de Pennsylvanie ;
 Wheatland, comté de Kenosha, dans le Wisconsin ;
 Wheatland, Vernon, dans le Wisconsin ;
 Wheatland, ville du Wyoming ;
 Le comté de Wheatland, dans le Montana.